Bayer Uerdingen ist der Name folgender Sportvereine:

 FC Bayer 05 Uerdingen, früherer Name des KFC Uerdingen 05, Fußballverein
 SC Bayer 05 Uerdingen, mehrspartiger Sportverein
 Kanu-Sport-Klub Bayer Uerdingen, Kanuverein
 SV Bayer Uerdingen 08, Schwimm- und Wasserballverein